Благовещенская:

 Благовещенская — станица в Краснодарском крае (Россия).
 Благовещенская — бывшая станица, ныне город Благовещенск в России.

Фамилия 
 Благовещенская, Лариса Дмитриевна (род. 1943) — кандидат искусствоведения, музыковед-кампанолог.
 
 Благовещенская, Наталия Сергеевна (1918—1996) — врач-оториноларинголог-отоневролог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1979).

Разное 
 Благовещенская площадь — список
 Благовещенская улица — улица в Вологде.
 Благовещенская церковь — список

См. также 
 Благовещенка (значения)
 Благовещенск (значения)
 Благовещенский
 Благовещенское
 Благовещенье (значения)